Eine Elementkategorie ist eine Gruppe von Elementen, deren elektrische Leitfähigkeiten sich ähneln. Die Elementkategorien werden unterteilt in Metalle, Halbmetalle und Nichtmetalle. Die Elementkategorien werden teilweise weiter nach den physikalischen und chemischen Eigenschaften unterteilt, beispielsweise bei den Metallen in Alkalimetalle, Erdalkalimetalle, Erdmetalle und Übergangsmetalle.

Die Entdeckung der Elementkategorien war der erste Schritt, der zu der Entwicklung des Periodensystems führte.

Einige der untergeordneten Elementkategorien entsprechen exakt einer Gruppe des Periodensystems, allerdings gibt es auch Elementkategorien, zu denen Elemente der gleichen Gruppe nicht zählen. Beispielsweise zählt Wasserstoff als Vertreter der ersten Hauptgruppe nicht zu den Alkalimetallen. Ebenso zählt Bor zur dritten Hauptgruppe, aber nicht zu den (Erd-)Metallen, sondern zu den Halbmetallen. Die weiteren Haupt- und Nebengruppen stimmen mit den untergeordneten Elementkategorien überein: die Kohlenstoffgruppe, die Stickstoffgruppe, die Chalkogene, die Halogene und die Edelgase.

Einzelnachweise